Guhlen è il nome delle seguenti località:
 Guhlen – frazione del comune tedesco di Schwielochsee
 Gühlen-Glienicke – frazione della città tedesca di Neuruppin